Сварка алюминия — сварка заготовок из алюминия или его сплавов.

Свариваемость 
Особенности сварки алюминия и его сплавов связана с физическими и химическими свойства металла. Алюминий имеет малый удельный вес — 2,7 г/см3 , высокую электро- и теплопроводность, на его поверхности есть окисная плёнка, имеющая высокую температуру плавления 2050 °C, температура же плавления самого алюминия — около 660 °C. Сплавы алюминия с марганцем, кремнием, магнием и медью обладают большей прочностью, чем сам алюминий.

Тугоплавкая плёнка на каплях расплавленного металла, препятствует сплавлению металла, поэтому при сварке необходима защита от воздуха. Такой защитой может быть сварка алюминия в среде с аргоном.

Значительная жидкотекучесть алюминия затрудняет управление сварочной ванной. Для быстрейшего охлаждения металла необходимо использование теплоотводящих подкладок.

Сварочное соединение алюминия и его сплавов склонно к образованию кристаллизационных трещин, что обусловлено растворением в металле водорода. В сплавах алюминия трещины возникают из-за повышенного содержания кремния. Металл обладает большой усадкой, что является причиной деформаций при остывании заготовок.

Значительная теплопроводность алюминия требует применения сварочного тока, превосходящего в несколько раз ток при сварке сталей.

Способы сварки 
Сварка алюминия производится с разрушением оксидной плёнки (очистка и обезжиривание) на его поверхности и защитой с помощью инертных газов. Перед сваркой металл подогревают. Подогрев металла проводится до температуры 250—300 °C для заготовок средних толщин, и до 400 °C — для толстых. Распространены следующие способы сварки:
 сварка вольфрамовым электродом в инертных газах (режим AC TIG);
 сварка полуавтоматами в среде инертных газов и автоматизированной подачей проволоки (режим DC MIG);
 сварка покрытыми плавящимися электродами без использования защитного газа (режим MMA).
Сразу после сварки детали промываются водой, а со шва удаляется шлак.

Разнородная сварка 
Алюминий можно сваривать с другими металлами. Особенности разнородной сварки металлов заключается в различии их температуры плавления, плотности, в коэффициентах линейного расширения. Процесс затруднён свойствами самого алюминия.

Сварка стали с алюминием и его сплавами выполняется аргонодуговой сваркой с вольфрамовым электродом. Перед сваркой кромки металлов очищаются и на них наносятся активирующее покрытие. Наиболее дешёвое из них — цинковое. В качестве присадочного материала используется проволока марки АД1 из чистого алюминия с присадкой кремния.

Особенностью сварки алюминия со сталью является расположение сварочной дуги:при сварке встык дуга ведётся по кромке алюминиевой детали, а присадка ведётся по кромке стальной детали. При этом жидкий алюминий натекает на поверхность стали, покрытой цинком.

См. также 
 Сварка титана
 Сварка меди
 Сварка серебра
 Сварка бериллия

Литература 
 Украинская советская энциклопедия : [в 12 т.] / Гл. ред. М. П. Бажан; редкол .: А. К. Антонов и др. — 2-е изд. — К . : Голов. ред. Уре, 1974—1985.
 В. Я. Зусин, В. А. Серенко. Сварка и наплавка алюминия и его сплавов. 2004 изд. Рената. Мариуполь.
 Байков Д.И. и др., Сваривающиеся алюминиевые сплавы: свойства и применение. Л., Судпромгиз, 1959, 236с.

Ссылки 
 Сварка алюминия — основы технологии

Примечания 

Сварка металлов